Geografický název Černý les může označovat:

 v češtině
 Černý les u Šilheřovic I. a II. – přírodní rezervace v Moravskoslezském kraji
 Černý les (1007 m) – hora v Želnavské hornatině na Šumavě
 Černý les (426 m) – vrch u Maršovic na Benešovsku
 Černý les (Švihovská vrchovina) (542 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, jihovýchodně od Zálesí v okrese Plzeň-jih
 Černý les (Šumavské podhůří) (595 m) – vrchol v Svatoborské vrchovině, západně od Hrádku v okrese Klatovy
 Černý Les – část města Votice na Benešovsku
 Černý les (mikroregion)

 v němčině
 Schwarzwald neboli Černý les – zalesněné pohoří v Bádensku-Württembersku
 Schwarzwald (Luisenthal) – část obce Luisenthal v Durynsku

 v angličtině
 Black Forest (Adelaide) – předměstí Adelaide v Jižní Austrálii
 Black Forest (Colorado Springs) – obec poblíž Colorado Springs v Coloradu, USA

 ve francouzštině
 Bois Noirs (1218 m) – hora ve Francouzském středohoří

 v italštině
 Selva Nera – okrsek v devatenáctém římském obvodě